Ме́йдер () — фамилия. Известные носители:
 Мейдер, Логан (род. 1970) — канадский гитарист и продюсер.
 Мэйдер, Ребекка (род. 1977) — британская актриса.